Hooray for Hollywood (Doris Day), lied van Doris Day uit 1958
 Hooray for Hollywood (single van The Star Sisters), medley van The Star Sisters uit 1984
 Hooray for Hollywood (album van The Star Sisters), album van The Star Sisters uit 1984